Кабрехас-дель-Пинар ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пинарес. Занимает площадь 124,14 км². Население 426 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Сории